Antonio Pampliega (Madrid, 1982) és un periodista i corresponsal de guerra freelance.

Bibliografia 
El 2008 marxà per ensenyar "aquest altre món que existeix i on la línia que separa la vida i la mort es regeix a cop de kalchnikov". Des de llavors i fins al 2005 ha estat a l'Iraq, el Líban, el Pakistan, Egipte, l'Afganistan, Haití, Hondures, Síria, Somàlia i el Sudan del Sur. Des del 2013 col·labora amb el diari digital Neupic i ha publicat reportatges a la BBC, CNN, EFE, El País, El Mundo, Cuatro, Público, La Razón i La Sexta.

Va ser un dels primers periodistes a arribar a Síria, on va estar per primera vegada el 2011. Entre altres projectes, ha fet el reportatge Infiltrados per a Cuatro sobre la guerra de Síria. El maig de 2015 va rebre el Premio de la Buena Prensa a la millor sèrie de reportatges, per la seva feina a Alepo per El Mundo. També fou finalista a la categoria de reportatges per una notícia a El País, "Els nens perduts d'Alepo".

Va estar segrestat a Síria juntament amb els també corresponsals de guerra Ángel Sastre i José Manuel López des del 13 de juliol de 2015 fins al 7 de maig de 2016.

Referències

Enllaços externs 
 Bloc personal 
 Entrevista a Fronterad

Periodistes madrilenys
Corresponsals de guerra espanyols